Ormtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ormtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 659698-143783), sjö i Hällefors kommun, 
Ormtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662445-143396), sjö i Hällefors kommun, 
Ormtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (9,91 ha)
Ormtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (6,67 ha)
Ormtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Ormtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Ormtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (2 ha)
Lilla Ormtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,3 ha)
Lilla Ormtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Ormtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (22,4 ha)
Ormtjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Ormtjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Ormtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,9 ha)
Ormtjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Ormtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,4 ha)
Stora Ormtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (3,4 ha)
Stora Ormtjärnen, sjö i Filipstads kommun,  (7,04 ha)
Norra Ormtjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (10,3 ha)
Ormtjärn, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Ormtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Ormtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ormtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (2 ha)
Ormtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665431-147858), sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)
Ormtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 667235-148816), sjö i Smedjebackens kommun, 
Ormtjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Södra Ormtjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (16,2 ha)
Ormtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (10,1 ha)
Ormtjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (22,31 ha)
Ormtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Ormtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Ormtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (3,67 ha)
Ormtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 680374-148682), sjö i Ovanåkers kommun, 
Ormtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681883-146984), sjö i Ovanåkers kommun, 
Ormtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682166-148381), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lill-Ormtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Ormtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (14,9 ha)
Stor-Ormtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (26,1 ha)
Ormtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Ormtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Ormtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (5,84 ha)
Ormtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,97 ha)
Stor-Ormtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (8,75 ha)
Ormtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,56 ha)
Ormtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734600-178396), sjö i Luleå kommun,  (4,22 ha)
Ormtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 737337-176926), sjö i Bodens kommun, 
Ormtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Ormtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728654-167621), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,09 ha)
Ormtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729389-165670), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Ormtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729991-166065), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Ormtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Ormtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (10,1 ha)
Ormtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Se även
Ormetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn